Алексей Владимирович Стрельников (род. 22 декабря 1967, с. Липовка, Энгельсский район, Саратовская область, РСФСР, СССР) — российский политический деятель. Исполняющий обязанности главы Фёдоровского района Саратовской области с 14 октября 2022.

Заместитель председателя правительства Саратовской области с 14 октября 2017 по 6 мая 2020. Глава Энгельсского муниципального района с 3 июня 2020 по 20 мая 2022 ( 7 мая — 3 июня 2020).

Биография 
Алексей Стрельников родился 22 декабря 1967 года в селе Липовка Энгельсского района Саратовской области.

Имеет два диплома о высшем образовании. В 1994 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. В 2000 году окончил Поволжскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Работать начал в 1985 году в совхозе «Безымянский» Энгельсского района Саратовской области, механизатором. С 1986 по 1988 годы проходил срочную службу в Вооружённых силах Советского Союза. Демобилизовавшись, вновь приступил к работе в совхозе "Безымянский" и одновременно стал получать высшее образование. Работал водителем, автомехаником, заведующим гаражом.

С 1994 по 2001 годы работал в должности главы Зеленодольской окружной администрации Энгельсского района Саратовской области.

В 2001 году начал работать в министерстве молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области. Трудился один календарный год в отделе планирования и контроля, был начальником организационного управления.

В 2002 году назначен директором ООО «Земледелец Заволжья», позже директором ООО «Золотая Нива» в селе Заветное Энгельсского района Саратовской области.

С 2004 по 2006 годы перешёл работать в администрацию Энгельсского муниципального образования Саратовской области, в управление сельского хозяйства.

С 2006 по 2012 годы трудился в администрации Советского района Саратовской области. Здесь работал и заместителем главы муниципального образования , и первым заместителем главы администрации, позже был назначен главой администрации Советского муниципального района.

28 сентября 2012 года переехал в Ровенский муниципальный район Саратовской области и назначен на должность главы районной администрации. С октября 2016 года работал в  должности главы Ровенского муниципального района. В 2012 году был избран секретарём Ровенского местного отделения партии «Единая Россия».

В соответствии с постановлением Губернатора области от 11 октября 2017 года был назначен на должность заместителя Председателя Правительства Саратовской области. Курировал вопросы агропромышленного комплекса. Освобождён от должности по собственному желанию 6 мая 2020 года.

Решением депутатов Энгельсского муниципального района 7 мая 2020 года приступил к исполнению обязанностям Главы Энгельского муниципального района Саратовской области. 20 мая 2022 подал в отставку.

С 14 октября 2022 года приступил к исполнению обязанностей главы Фёдоровского муниципального района Саратовской области.

Ссылки 
 Александр Стрельников
 Страница Стрельникова на сайте Лица губернии

Примечания 

Политики Саратовской области
Выпускники Саратовского государственного аграрного университета
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы